Tsushima se poate referi la:

 Insula Tsushima, o insulă în Japonia, prefectura Nagasaki.
 municipiul Tsushima, o localitate în Japonia, în prefectura Aichi.
 Municipiul Tsushima, o localitate în Japonia, în prefectura Nagasaki.
 Curentul Tsushima.
 Strâmtoarea Tsushima.

Vezi și
 Bătălia din Strâmtoarea Tsushima